Toponímia:
 Wheeler (Illinois)
 Wheeler (Oregon)
 Wheeler (Texas)
 Wheeler (Wisconsin)
 Biografies:
 Daniel Wheeler Bursch (1957), astronauta de la NASA i Capità de la Marina dels Estats Units 
 Max Woodfield Wheeler (Pinner, Middlesex, 1946), lingüista i estudiós britànic expert en llengua catalana
 Mortimer Wheeler (Glasgow, 1890 - Londres, 1976), arqueòleg britànic 
 Quentin D. Wheeler (1954), President del Col·legi de Ciències Mediambientals i Forestals de la Universitat Estatal de Nova York a Syracuse (Nova York) des del 2014
 Schuyler S. Wheeler (1860, a Massachusetts, Estats Units), inventor del ventilador elèctric